Vasse kan syfta på följande platser:

Australien 

 Vasse (ort i Australien), Western Australia, Busselton,

Nederländerna 

 Vasse (ort i Nederländerna), Overijssel, Gemeente Tubbergen, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar